Secondhand Daylight — второй студийный альбом британской пост-панк-группы Magazine, выпущенный 30 марта 1979 года на лейбле Virgin Records.

Список композиций

Участники записи 
 Говард Девото — вокал
 Барри Адамсон — бас-гитара
 Дэйв Формула — клавишные
 Джон Макгиох — гитара, саксофон, клавишные на «The Thin Air»
 Джон Дойл — барабаны

Примечания 

Альбомы Magazine
Альбомы Virgin Records